

Кизилагаський сільський округ — адміністративна одиниця, Аккулинський район, Павлодарська область
 Кизилагаський сільський округ — адміністративна одиниця, Аксуський район, Жетисуська область
 Кизилагаський сільський округ — адміністративна одиниця, Жарминський район, Абайська область